Jinyuan bezeichnet:

 Jinyuan (晋源区), Stadtbezirk von Taiyuan in der chinesischen Provinz Shanxi
 Jinyuan (Jinyuan) (晋源街道), Straßenviertel im gleichnamigen Stadtbezirk in der chinesischen Provinz Shanxi
 Jinyuan (Daying) (金元乡), Gemeinde im Kreis Daying in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jinyuan (Tiandeng) (进远乡), Gemeinde im Kreis Tiandeng im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Jinyuan (Xichong) (金源乡), Gemeinde im Kreis Xichong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jinyuan (Xundian) (金源乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Xundian in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jinyuan (Hualong) (金源藏族乡), Nationalitätengemeinde der Tibeter im Autonomen Kreis Hualong in der chinesischen Provinz Qinghai
 Jinyuan (Shigu) (金源街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shigu in der chinesischen Provinz Hunan
 Jinyuan (Yuanzhou) (金园街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yuanzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Jinyuan (Guanshanhu) (金源社区), Einwohnergemeinschaft im Stadtbezirk Guanshanhu in der chinesischen Provinz Guizhou